Бу Ларссон (; 5 мая 1944, Мальмё, Швеция) — шведский футболист, играл на позиции нападающего. Первый игрок, дважды признававшийся лучшим шведским футболистом года (в 1965 и 1973 годах).

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1962 году выступлениями за клуб «Мальмё», в котором провел четыре сезона, приняв участие в 86 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба немецкого «Штутгарт», к составу которого присоединился в 1966 году. Сыграл за штутгартский клуб следующие три сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Штутгарта», был основным игроком атакующей звена команды.

В 1969 году вернулся в «Мальмё». На этот раз провел в составе этой команды десять сезонов. Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Треллеборг», за который выступал в течение одного сезона.

Выступления за сборную 
В 1964 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Швеции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 15 лет, провел в форме главной команды страны 70 матчей, забив 17 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1970 года в Мексике, чемпионата мира 1974 года в ФРГ, чемпионата мира 1978 года в Аргентине.

Достижения

Командные 
 Чемпион Швеции (7) :
 «Мальме» : 1965, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977
 Обладатель Кубка Швеции (4) :
 «Мальме» : 1973, 1974, 1975, 1978

Личные 
 Лучший шведский футболист года (2) : 1965 , 1973
 Лучший бомбардир чемпионата Швеции (3) : 1963 , 1965 , 1970

Ссылки 
 Bo Larsson at worldfootball.net
 Статистика выступлений на national-football-teams.com

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Штутгарт»